Памятник «Цинь Ли» (, полное название ) — каллиграфический памятник эпохи Тан, созданный Янь Чжэньцином (кит.) в 799 году. Памятник был обнаружен в ходе раскопок в октябре 1922 года в районе Чанъань города Сиань, и сегодня он находится в сианьском Музее стел. Надписи на памятнике расположены на всех его четырех сторонах, на трех из них сохранилось уставное письмо Кайшу, на каждой стороне по 44 строки, в каждой строке по 36 иероглифов.

Памятники Китая
Сиань